Puchar Europy w narciarstwie dowolnym 2019/2020 rozpoczął się 24 listopada 2019 r. w Pitztal w Austrii, a zakończył się 6 marca 2020 r. w szwajcarskiej Crans-Montanie. Początkowo zmagania o Puchar Europy miały zakończyć się 2 kwietnia 2020 we włoskim ośrodku Chiesa in Valmalenco, ale ostatecznie te zawody zostały odwołane.

Konkurencje 
 AE = skoki akrobatyczne
 MO = jazda po muldach
 DM = jazda po muldach podwójnych
 SX = skicross
 SS = slopestyle
 BA = big air
 HP = Halfpipe

Kalendarz i wyniki Pucharu Europy

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacje

Mężczyźni

Kobiety

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Puchar Europy w narciarstwie dowolnym
2019 w sportach zimowych
2020 w sportach zimowych
2019 w Europie
2020 w Europie